Dover es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Dover (condado de Buffalo, Wisconsin).
  Dover (condado de Racine, Wisconsin).